Vagabond este considerat un om sau animal care rătăcește fără rost pe drumuri, care hoinărește fără țintă, iar prin extensie desemnează o peroană fără ocupație stabilă sau fără domiciliu fix.  Sinonime: om de nimic, om fără căpătâi, hoinar, derbedeu, ulițar.
Vagabondul (1916) film comic american cu Charles Chaplin
Vagabondul, film indian (1951) cu Raj Kapur
Vagabondul milionar, film indian (2009)
Vagabondul din Texas, film western american (1945)
Vagabondul și copilul (The Kid) film mut american (1921) cu Charles Chaplin 
Petre vagabondul (Luffar-Petter), film suedez (1922) cu Greta Garbo
Vagabondul muzicant, coproducție germano-elvețiană (1962)
Frăția vagabonzilor, este o mișcare anarhistă internațională a vagabonzilor fără un domiciliu stabil, care a avut loc între anii 1927 - 1933.
Vagabondul care râde, este un film și un cântec german